Антонио Мария де Мело Брейнер Феликс да Коща () е португалски автомобилен състезател, роден на 31 август 19891 г. в Лисабон. Състезава се за отборите на Амлин Агури във Формула Е и БМВ Тим МТЕК в ДТМ. В миналото се е състезавал в ГП3, Формула Рено 3.5, Формула 3 Европа, различни серии на Формула Рено и др. Има опит във Формула 1 като тест пилот - във Форс Индия през 2010 г. и в Ред Бул от 2012, като през 2010 и 2012 г. има и лиценз за резервен пилот. Има шампионска (2009 г.) и вицешампионска (2008 г.) титла във Формула Рено 2.0 Северна Европа и трети места във Формула Рено 3.5 (2013 г.), ГП3 (2012 г.) и Формула Рено 2.0 Европа (2009 г.), а освен това и първо и второ място в престижното състезание Гран при на Макао. В началото на кариерата си има и няколко призови класирания в различни шампионати по картинг. С 31 победи в кариерата си, да Коща е на пето място по този показател сред португалските автомобилни състезатели.

Статистика 

Бележки:
  – да Коща се състезава като гост пилот и не му се зачитат точки.
  – да Коща пропуска първия кръг заради ангажимент в ДТМ.
  – Сезонът още не е завършил.

Източници

Външни препратки 
 Официален сайт
 Статистика в driverdb.com

Португалски автомобилни състезатели
Родени в Лисабон